Kirinyaga, distretto della Provincia Centrale del Kenya.
Monte Kenya, Kirinyaga in gikuyu, più alta montagna del Kenya.
Kirinyaga, racconto di Mike Resnick, vincitore del Premio Hugo per il miglior racconto breve.